Mužská dvouhra Córdoba Open 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do singlové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Manuel Cerúndolo, který se odhlásil pro pranění pravé dolní končetiny. 

Vítězem se stal šestý nasazený Albert Ramos-Viñolas, jenž ve finále zdolal 24letého chilského kvalifikanta  Alejandra Tabila po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–4. Po ztrátě úvodní sady dokázal 34letý Španěl otočit ztrátu prolomeného podání ve druhém setu a náskok dvou brejků soupeře ve třetím. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Vylepšil tak finálovou účast z roku 2021. Na córdobském turnaji vyhrál 12. zápas (12–3), nejvíce ze všech tenistů. V této úrovni tenisu Tabilo nikdy před turnajem nehrál ani jediné čtvrtfinále. Jako 144. hráč žebříčku musel projít kvalifikací. V semifinále vyřadil nejvýše nasazeného Diega Schwartzmana.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2022
ATP Tour 2022